Pfaffenkopf ist der Name mehrerer Berge in Deutschland (nach Höhe sortiert):
 Pfaffenkopf, auch Pfaffenschneidkopf (2918 m), Gipfel der Zillertaler Alpen
 Pfaffenkopf (Schinder) (1619,7 m), in den Alpen, Nebengipfel des Schinders nahe Valepp (Schliersee), Landkreis Miesbach, Bayern
 Pfaffenkopf (Taunus) (586,9 m), im Taunus bei Mauloff (Weilrod), Hochtaunuskreis, Hessen
 Pfaffenkopf (Mittlerer Pfälzerwald) (ca. 566 m), im Pfälzerwald nahe Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Großer Pfaffenkopf (486 m), im Pfälzerwald nahe Bad Dürkheim
 Pfaffenkopf (Obereichsfeld) (450,7 m), im Oberen Eichsfeld bei Faulungen (Südeichsfeld), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Pfaffenkopf (Burgwald) (391,6 m), im Burgwald bei Industriehof (Burgwald), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Pfaffenkopf (Saarland) (356,2 m), im Saarkohlenwald bei Altenkessel (Saarbrücken), Saarland; mit Jagdhaus Pfaffenkopf
 Pfaffenkopf (Stumpfwald) (344,8 m), im Stumpfwald (Pfälzerwald) nahe Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Pfaffenkopf, anderer Name des Pfaffenschneidkopfs (2918 m), in den Zillertaler Alpen, Grenze Salzburg/Südtirol

Siehe auch:
 Pfaffenköpfe